Johanneshov kan syfta på:

 Johanneshovs gård – en numera riven gård
 Johanneshov – en stadsdel som inrättades 1933
 Johanneshovs skans – ett ofullbordat befästningsverk
 Johanneshovs IP – en tidigare idrottsplats, på platsen för nuvarande Söderstadion
 Johanneshovs isstadion – innan 1989 namnet på en multiarena i Stockholm nuvarande Hovet
 Johanneshov tunnelbanestation – innan 1958 namnet på en spårvagnshållplats/tunnelbanestation vid Gullmarsplan, se Gullmarsplan (tunnelbanestation)
 Johanneshov (postort) – en postort i Söderort, inrättad 1949